Aqajarua bezeichnet:
 Aqajarua (Bucht, Arsiviup Ikera), Bucht im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Aqajarua (Bucht, Kangerluarsuk), Bucht im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Aqajarua (Bucht, Aqqitsoq, nördlich), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Aqajarua (Bucht, Aqqitsoq, südlich), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Aqajarua (Bucht, Tunuarsuk), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Aqajarua (Bucht, Maniitsoq), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Aqajarua (Bucht, Nanortalik), Bucht im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Aqajarua (Bucht, Narsaq), Bucht im Distrikt Narsaq, Grönland
 Aqajarua (Bucht, Paamiut), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland
 Aqajarua (Bucht, Kangerluatsiaq), Bucht im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Aqajarua (Bucht, Tasiusarsuaq), Bucht im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Aqajarua (Bucht, Akulliit), Bucht im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Aqajarua (Bucht, Serfarsuit Kangerluat), Bucht im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Aqajarua (Bucht, Qeqertarsuaq) (Mudderbugten), Bucht im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Aqajarua (Bucht, bei Kangersuatsiaq) (auch Aqajaruarsua), Bucht im Distrikt Upernavik, Grönland
 Aqajarua (Bucht, Tasiusaq), Bucht im Distrikt Upernavik, Grönland
 Aqajarua (Bucht, Uummannaq), Bucht im Distrikt Uummannaq, Grönland